Cshö Ungjong (1971) olimpiai ezüstérmes dél-koreai gyeplabdázónő
 Cshö Ungjong (1984) olimpiai és világbajnok dél-koreai rövidpályás gyorskorcsolyázónő